Woolley kan syfta på:
 Woolley – en by och en parish i Wakefield, West Yorkshire, England
 Woolley, Cambridgeshire – en ort i Barham and Woolley, Huntingdonshire, Cambridgeshire, England
 Woolley, Cornwall – en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Woolley, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Woolley, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Woolley, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

Personer 
 Bruce Woolley – en brittisk låtskrivare och producent
 John W. Woolley – född 1831, död 1928
 Lorin C. Woolley – född 23 oktober 1856, död 19 september 1934